Rolandbühne oder Roland-Bühne steht für

 Roland-Bühne Saalfeld, das Marionettentheater vom Stadtmuseum Saalfeld im Franziskanerkloster der Stadt Saalfeld
 Rolandbühne (Wien), die 1913 in Wien-Leopoldstadt gegründete Bühne stand in Bezug zur Budapester Orpheumsgesellschaft